Нов свят може да се отнася за:

 Нов свят, американският континент, като противопоставяне на Европа (Старият свят);
 „Нов свят“, българско емигрантско списание в Гранит Сити, САЩ, излизало в 1909 година.
 „Нов свят“, руско литературно списание ()